Il doppio del torneo di tennis Budaors Clay Court Championships 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Azzaro e Gergely Kisgyorgy che hanno battuto in finale Tomáš Berdych e Michal Navrátil 6-4, 4-6, 7-63.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Lovro Zovko (primo turno)
 Mariano Delfino /  Diego Moyano (primo turno)

 Leonardo Azzaro /  Gergely Kisgyorgy (Campioni)
 Tomáš Berdych /  Michal Navrátil (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budaors Clay Court Championships 2003